Das Stadtgebiet von Augsburg ist in 17 Planungsräume gegliedert, die ihrerseits in 42 Stadtbezirke aufgeteilt sind.

Planungsräume mit ihren Stadtbezirken, deren amtlichen Nummern und der Wohnbevölkerung (Haupt- und Nebenwohnsitz) mit Stand vom 31. Dezember 2021:

1 Die Einwohnerzahl von Siebenbrunn wird nicht separat aufgeführt, sondern zusammen mit dem Stadtbezirk Haunstetten-Ost.

Weblinks 
 
 
 

!Planungsraume Und Stadtbezirke
!Liste
!Liste
!Planungsraume Und Stadtbezirke
Augsburg
Augsburg